

Cinema 
 Issues – film del 1999 diretto da John Stewart Muller
 Issues – film del 2005 diretto da Van Elder
 Issues – film del 2015 diretto da Enrico Colantoni e Hugh Dillon

Musica 
 Issues – gruppo musicale statunitense
 Issues – album dei Korn del 1999
 Issues – album dei Somethin' for the People del 2000
 Issues – album degli Issues del 2014
 Issues – singolo delle The Saturdays del 2008
 (It's 3AM) Issues – singolo dei Mindless Self Indulgence del 2008
 Issues – singolo degli Escape the Fate del 2010
 Issues – singolo di Julia Michaels del 2017
 Issues – singolo di Meek Mill del 2017

Pagine correlate 
Issue